Лоддиджз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лоддиджз, Джордж (1786—1846) — британский садовод.
 Лоддиджз, Конрад (1738—1826) — английский ботаник и растениевод германского происхождения.